Laserpitium angustifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Giovanni Antonio Scopoli. Laserpitium angustifolium ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
angustifolium